

Letteratura 
 Road Dogs – romanzo di Elmore Leonard del 2009

Musica 
 Road Dogs – album di Charlie Daniels del 2000
 Road Dogs – album di John Mayall del 2005